LCH, sigle composé des trois lettres L, C et H, peut faire référence à :
 Sport :
Ligue canadienne de hockey
 Ligue centrale de hockey
 Ligue centrale de hockey junior A
 Ligue centrale de hockey (1931-1935)
 Ligue centrale de hockey (1963-1984)
 Luxation congénitale de la hanche
 HAL Light Combat Helicopter
 LCH, une chambre de compensation

Sigle de 3 caractères